«Проспе́кт Металлу́ргов» () — станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 2 мая 1989 года. Принимает трамвайные маршруты № 1, № 2 и № 3.

Описание 
Станция «Проспект Металлургов» является одной из четырех подземных станций Криворожского метротрама. Конструктивно является односводчатой станцией «харьковского» типа с длиной платформы 102 метра. Расположена на углу улицы Соборности и проспекта Металлургов; имеет два подземных вестибюля, из которых выход на поверхность осуществляется с помощью подземных переходов.

Станция украшена серым мрамором, на в потолке побелка, покрывающую волнообразные выступы, образующие изогнутый узор. Станция освещается люстрами с люминесцентными лампами, расположенными в три ряда. Из всех подземных станций она лучше освещена.
«Проспект Металлургов» — подземная станция с островной платформой. Длина платформы составляет 102 м.

Интересные факты 
 На перегоне «Дом Советов» — «Проспект Металлургов» тоннели строились закрытым способом, с помощью проходческого щита.
 На перегоне «Дом Советов» — «Проспект Металлургов» находится самая низкая точка линии под поверхностью — 22 метра.
 Туннели в сторону станции «Кольцевая» — прямоугольные с трапециевидной верхней частью для контактного провода. На этом участке туннели построены открытым способом.
 Подземная часть станции «Проспект Металлургов» не ограничивается лишь платформой: по обеим сторонам свода идет примерно на 50-60 метров в холле, здесь расположены служебные помещения и СТП.

Объявление информатора 
 Обережно, двері зачиняються! Наступна станція «Проспект Металургів»
 Станція «Проспект Металургів»

Галерея

Ссылки 
 Криворожский метрополитен (метротрамвай). Станция Проспект Металлургов.
 Станция «Проспект Металлургов» на сайте «Мир метро»
 «Скоростной трамвай» (Кривой Рог) — Проспект Металлургов

Станции Криворожского метротрамвая